A 2020-as olasz Formula–4-bajnokság a sorozat hetedik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon eredetileg március 15-én kezdődött volna el az Autodromo Nazionale di Monza versenypályán és a Mugello Circuit helyszínén ért volna véget október 4-én azonban a koronavírus-járvány miatt jelentősen megváltozott a naptár összetétele. Az idény végül a Misano World Circuit aszfaltcsíkján indult el augusztus 1-én és a Vallelunga Circuit helyszínén ért véget december 6-án. Az egyéni bajnokságot Gabriele Minì nyerte meg, míg a csapatoknál a Prema Powerteam diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Megjegyzések:
 Jasin Ferati balesetet szenvedett az ötödik versenyhétévége időmérő edzésén, ezért nem tudott résztvenni a versenyeken.
 Filip Ugran a koronavírus elleni intézkedések miatt nem tudott résztvenni a harmadik versenyhétvégén.
 Joshua Dürksen egy paraguyai versenyző, aki német licencel versenyzett.
 Mateusz Kaprzyk pozítiv koronavírus-tesztet produkált a negyedik versenyhétvge előtt, ezért nem indulthatott el a futamokon.

Versenynaptár

Megjegyzések:
 A versenyhétvégét eredetileg június 26-28. között tartották volna meg.
 A versenyhétvégét eredetileg május 29-31. között tartották volna meg.
 A versenyhétvégét eredetileg március 13-15. között tartották volna meg.
 A versenyhétvégét eredetileg június 12-14. között tartották volna meg.

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzések:
 Eredetileg Gabriele Minì nyerte meg a versenyt, azonban pályaelhagyás általi előnyszerzésért 5 másodperces időbüntetést kapott, ezért Francesco Pizzi örökölte meg a győzelmet.
 Andrea Rosso nem indult a versenyen, így Gabriele Minì örökölte meg az első rajtkockát.

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

További kategóriák

Csapatok

Jegyzetek 

OlaszF420
20